Jonas Engström, född 21 januari 1991 i Södertälje, är en svensk professionell ishockeyspelare som spelar för IK Oskarshamn i SHL.

Källor 

Män
Födda 1991
Levande personer
Svenska ishockeyspelare
Idrottare från Södertälje
Spelare i IK Oskarshamn
Spelare i Växjö Lakers
Svenska idrottare under 2000-talet